Tristramella intermedia foi uma espécie de peixe da família Cichlidae. Foi endémica da Israel. O seu habitat natural foi lago Hula. Foi extinta devido à perda de habitat.

Referências

Ver também 
Acanthobrama hulensis
Rã-pintada-da-palestina

Tristramella
Animais extintos
Peixes descritos em 1953